Příjmení Óta nosí více významných osobností:

 Akira Óta (* 1957) – japonský zápasník
 Jóko Óta (1906–1963) – japonská spisovatelka
 Kósuke Óta (* 1987) – japonský fotbalista